

События

Римская империя 
 Император: Веспасиан.
 Консулы: Веспасиан (в 6-й раз) и Тит (в 4-й раз).
 Консулы-суффекты: Домициан (в 3-й раз) и Луций Пазидиен Фирм.
 Восточная Сирия обращена в римскую провинцию.
 Приезд в Рим иудейской царицы Береники. Ирод Агриппа II сделан претором.

Китай 
 Полководец Бань Чао, действовавший в Западном крае, получает императорский приказ о возвращении в Лоян, но не подчиняется ему и начинает действовать самостоятельно. Происходят восстания в Чеши, Харашаре, Куче.

Родились 
См. также: Категория: Родившиеся в 75 году

Скончались 
См. также: Категория: Умершие в 75 году
 23 июля — Аполлинарий Равеннский — первый епископ города Равенны, священномученик, убит язычниками
 Герон (10—75) — древнегреческий математик и механик из Александрии.(дата смерти предположительна)
 Марк Юний Силан Лутаций Катул — римский политический деятель.
 Мин-ди — император Восточная Хань.(58—75)
  — китайский генерал, убит повстанцами.
 Луций Випстан Мессалла (консул 115 года) — римский государственный деятель.
 Элия Домиция Паулина — римская аристократка, старшая сестра императора Адриана.

См. также